Йемен — преимущественно аграрная страна.

Общая характеристика 
Объём ВВП 52,6 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2007), в расчёте на душу населения 2400 долл. Индекс человеческого развития 0,508 (2005; 153-е место среди 177 стран мира).

Основа экономики – нефтедобывающая промышленность (ок. 75% валютных поступлений, 2006). Важное значение имеют денежные переводы йеменцев, в осн. работающих в Саудовской Аравии (ок. 1,3 млрд. долл. в 2005), и внешняя экономич. помощь (ок. 252 млн. долл. в 2004).

Основные отрасли промышленности: нефтяная и нефтеперерабатывающая, текстильная, пищевая, цементная. Есть небольшие алюминиевые заводы. Транспорт - преимущественно автомобильный и морской. Морские порты: Аден, Ходейда, Моха, Салиф, Мукалла. Основные аэропорты расположены в Сане и Хормаксаре (возле Адена).

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство остаётся важнейшим сектором экономики. Собственное произ-во не обеспечивает потребности в продовольствии; большая часть продуктов питания импортируется. К использованию пригодно ок. 1/3 территории страны, однако земледелие возможно только на 3% территории (из них обрабатывается ок. 65%; осн. массивы – на западе страны). Ведущая отрасль сельского хозяйства – растениеводство. Главная экспортная культура – кофе (сбор 11,6 тыс. т в 2003, главные сорта мокко и ходейда).

Осн. зерновые культуры (занимают св. 55% обрабатываемых площадей; сбор, тыс. т, 2003): сорго и просо 253,4, пшеница 103,8, кукуруза 32,8, ячмень 27,9; технич. культуры: хлопчатник 29,1, кунжут 18,7, табак 11,9. Растёт произ-во фруктов (общий сбор 736,2 тыс. т в 2003; манго, финики, инжир, абрикосы, персики, бананы, гранаты, папайя, виноград) и овощей (833,3 тыс. т, в т. ч. томаты 272,7 тыс. т). Расширяются, несмотря на предпринимаемые меры, посадки ката.

В пустынных районах земледелие возможно только в оазисах; в вади Хадрамаут, оазисах Тарим, Сайун и Эль-Гайда сосредоточены осн. посадки финиковой пальмы (сбор всего 33,3 тыс. т в 2003); культивируют также зерновые (просо, пшеница, ячмень), хлопчатник, кунжут, табак, овощи и фрукты.

Ведущие отрасли животноводства (развито практически повсеместно) – скотоводство (в горных районах – отгонное, в пустынях в осн. кочевое) и птицеводство; в пустынных восточных районах разводят верблюдов. Поголовье (в 2003 году в млн. голов): коз 7,3, овец 6,6, крупного рогатого скота 1,4 (в осн. зебу), верблюдов 0,3.

Важную роль играет рыболовство. Действуют 120 рыболовецких кооперативов, в которых занято ок. 50 тыс. чел. Улов рыбы 213,7 тыс. т, добыча морепродуктов 14,4 тыс. т (2003). Сушёная и солёная рыба – одна из важных статей экспорта. Ведётся добыча жемчуга (побережье Красного моря).

Промышленность 
Крупнейшие промышленные предприятия находятся в основном в государственной или акционерной собственности со смешанным капиталом. Пищевая промышленность работает преимущественно на импортном сырьё, является второй по объёму производства отраслью, уступая только цементной промышленности. Нефтеперерабатывающий завод в Адене является крупнейшим современным предприятием в южной части страны. В Йемене имеются также предприятия, производящие текстиль, пластмассу, соль и краску.

В стране ведётся добыча нефти. Разработка месторождений и экспорт углеводородов были существенно снижены после начала гражданской войны в 2001-2015 г.г. 500 тыс баррелей нефти были добыты на блоке S2 в провинции Шабве и были отправлены на экспорт с нефтяного терминала Резум (Rezum) в южной провинции. Месторождение вновь было запущено в апреле 2018 г.

Запасы кобальта, меди и никеля находятся в трёх местах в Аль-Маснаа, Суваре и Вади-Кутабах в северо-восточном Йемене; были обнаружены 40 месторождений золота и серебра, но их добыча в настоящее время требует иностранных инвестиций. Месторождение золота Аль-Харика на северо-западе Саны обладают значительным запасом. Месторождения золота так же существуют в районе Меддена, его запасы оцениваются в 678 000 тонн рудной породы, со средним выходом в 15 граммов золота и 11 граммов серебра на тонну

Электростанции, работающие исключительно на ископаемом топливе, вырабатывают 3 млрд. кВт·ч электроэнергии в год (2001 год). Крупнейшие из них расположены около Ходейды, в Рас-Канатибе (165 мВт), и в Мукале (160 мВт). Предполагается строительство новых электростанций и расширение мощностей уже существующих. В настоящее время менее трети семей в Йемене имеет доступ к электроэнергии. (2010)

Транспорт и связь 
Железные дороги отсутствуют. Ведущее место во внутренних перевозках занимает автомобильный транспорт. Главные автодороги на севере: Аден – Таиз – Ходейда, Сана – Ходейда, Сана – Таиз – Моха; на юге: Аден – Эль-Мукалла – Эш-Шихр, Шакра – Тарим, Эш-Шихр – Тарим. Общая протяжённость автомобильных дорог в 1999 составляла 69 263 км, из них с твёрдым покрытием – 9 963 км.
Нефтепроводы (1174 км) и газопроводы (88 км) проложены от месторождений в центре страны к портам на Красном море и Аденском заливе (2003). Имеется небольшой морской торговый флот. Главными морскими портами являются Аден и Эль-Мукалла – на юге, Ходейда, Салиф и Моха – на севере.
Важным узлом воздушных сообщений является Аден. Другие основные аэропорты расположены в Сане и Эль-Мукалле. Национальная авиакомпания – «Ямения».

Сотовая связь развита намного лучше кабельной. Местные операторы обеспечивают плотное покрытие в большей части районов Хадрамаута и западной горной цепи, а также в прибрежных областях востока. Основными операторами страны являются: Spacetel - Yemen (MTN, GSM 900) и Sabafon (Yemen Company for Mobile Telephony, GSM 900). Роуминг с Россией предлагается абонентам крупнейших российских операторов. Высокоскоростной доступ в Йемене ограничен. Сети ADSL и ISDN имеются только вокруг офисов компании TeleYemen. Большое количество точек доступа в сеть расположено в комплексах крупных гостиниц, а также во многих почтовых отделениях. В интернет-кафе час доступа в сеть обходится в 1–5 долларов. Стоимость зависит от скорости соединения и типа установленной аппаратуры.

Внешняя торговля 
В 2016 году Йемен экспортировал товаров на 898 млн. долл. США, а импортировал на 6,69 млрд. долл. США, отрицательное сальдо внешней торговли: 5,79 млрд. долл. США.

Главные экспортные товары: золото ($531 млн. долл. США), сырая нефть ($140 млн. долл. США), рыба и морепродукты, кофе, хлопок. Главные покупатели: Оман - 33%, ОАЭ - 32%, КНР - 17%.

Главные импортные товары: продовольствие (в основном зерно, сахар, мясо и масличные культуры), медикаменты, нефтепродукты, машины и оборудование, древесина. Главные поставщики: КНР - 25%, Турция - 8%, Оман - 7,7%, Индия - 6,7%. Доля России - 2,3%.

См. также 
 Полезные ископаемые Йемена
 История освоения минеральных ресурсов Йемена
 Горнодобывающая промышленность Йемена
 Геология Йемена

Источники 

 Гірничий енциклопедичний словник : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004. — Т. 3. — 752 с. — ISBN 966-7804-78-X.